Leggat ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Leggat (* 1986), kanadische Schauspielerin
 Graham Leggat (1934–2015), schottischer Fußballspieler